Saint-Pardoux-le-Neuf ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Saint-Pardoux-le-Neuf (Corrèze) im Département Corrèze
 Saint-Pardoux-le-Neuf (Creuse) im Département Creuse